Hinterhag ist der Name folgender Orte:

 Hinterhag (Rimbach), Ortsteil von Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinterhag (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Ortsteil von Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg